Sill (rivier), een rivier in Oostenrijk
sill (geologie), een vorm van dieptegesteente